Гейльприн (также Гальперин; Гейльперн; Heilprin):

  (1853—1907) — американский геолог и путешественник.
 Гейльприн, Иехиель бен-Соломон (ок. 1666—1746) — литовско-польский раввин-талмудист и каббалист; автор летописи «Седер га-Дорот».

Примечания